LILO – program rozruchowy systemu GNU/Linux,
 Lilo Pelekai – protagonistka filmów animowanych z serii Lilo i Stich,
 LILO (Last In, Last Out) – koncept techniczny logicznie równoważny kolejce, częściej skracany jako FIFO,
 LI LO – rembertowskie liceum im. T. Kościuszki;
 LILO (rakieta) – angielski niekierowany pocisk rakietowy

Pseudonimy 
 Murilo Rufino Barbosa ps. Lilo – piłkarz brazylijski
 Rob Levin ps. lilo – amerykański programista
 Lindsay Lohan ps. LiLo – amerykańska aktorka i piosenkarka